Сент-Пи́терсберг () — топоним США:

Топоним США 
 Сент-Питерсберг (Пенсильвания)
 Сент-Питерсберг (Флорида)
 Сент-Питерсберг (Миссури) — вымышленный Марком Твеном город, место рождения и жительства персонажей Тома Сойера и Гекльберри Финна.

См. также 
 Санкт-Петербург (значения)
 «City of St. Petersburg» — теплоход-ролкер, построенный в 2010 году.
 «St Petersburg» — альбом оперных арий, сочиненных итальянскими барочными композиторами, трудившимися при русском дворе в XVIII веке; записан Чечилией Бартоли.